Le sigle E290 peut désigner:
 E290, numéro E du dioxyde de carbone, un composé inorganique ;
 Lancia E290, un véhicule électrique polyvalent du constructeur italien Lancia V.I..